Pierre Gillet peut désigner :
 Pierre Gillet (1628-1720), procureur français ;
 Pierre Gillet (1897-1966), homme politique français ;
 Pierre Gillet (1904-1985), prêtre et résistant français ;
 Pierre Gillet (1960-), trompettiste français ;
 Pierre Gillet (1963-), général français.

Voir aussi 

 Pierre Mathurin Gillet (1762-1795), homme politique français